Das Shanghai Darts Masters ist ein Turnier im Dartsport und wurde vom 13. bis zum 14. Juli 2018 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der World Series of Darts 2018. Austragungsort war das Pullman Hotel Shanghai South in Shanghai.

Den Turniersieg sicherte sich der Engländer Michael Smith, der sich im Finale mit 8:2-legs gegen seinen Landsmann Rob Cross durchsetzte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den vier bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und vier Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Drei davon qualifizierten sich über die Asian Tour Order of Merit, fünf weitere konnten sich im Vorfeld bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier. 

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 13. Juli statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale, die alle am 14. Juli ausgetragen wurden, wurden im best of 15 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Shanghai Darts Masters 2018 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, von denen alle gesetzt sind
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Gary Anderson

Wildcard Teilnehmer 
  Daryl Gurney
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  James Wade

Lokale Spieler
  Royden Lam
  Lourence Ilagan
  Seigo Asada
  Liu Yuanjun
  Hai Long Chen
  Liu Chengan
  Zong Xiaochen
  Wen Lihao

Setzliste
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste ist Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier. 

International wurden alle Spiele durch den britischen Fernsehsender ITV und im Livestream auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

Shanghai Darts Masters
World Series of Darts 2018